Municipio de Hogan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hogan (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Hogan (condado de Dearborn, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dearborn.